Canada
 Horseshoe Canyon – canyon dell'Alberta
 Formazione Horseshoe Canyon – formazione geologica dell'omonimo canyon del Canada
Stati Uniti d'America
 Horseshoe Canyon – canyon dello Utah